Two Hearts – album dei Men at Work del 1985
 Two Hearts – album di Jackie Evancho del 2017
 Two Hearts – singolo di Phil Collins del 1988